Степно́й — микрорайон в Центральном районе города Омска.

Улицы 
 ул. 40 лет Ракетных Войск,
 ул. Смоленская,
 ул. Новаторов.

Транспорт 
Автобусный маршрут № 10С (Гараж ЦС — Садоводческое товарищество Ивушка)

Маршрутные такси № 350 (Пос. Степной — МСЧ-4) и № 276 (Пос. Степной — пос. Николаевка)

История 
Образован в 1962 году как место дислокации управления 7-го отдельного ракетного корпуса. Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой Р-9А (Индекс ГРАУ: 8К75) конструкции С. П. Королёва. Находится на востоке от посёлка 1-го Кирпичного завода.

Примечания 

Микрорайоны Омска
Военные городки России